2 wsie w Polsce: 
 Sołtyków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Skaryszew 
 Sołtyków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn